Sezon (1986) był 42. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 27 kwietnia 1986 i trwały do 19 października 1986. Tytułu nie obroniła drużyna Rosenborg BK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Lillestrøm SK. Tytuł króla strzelców zdobył Arve Seland, który w barwach klubu IK Start strzelił 12 goli.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1986 w piłce nożnej
1986 w Norwegii